Jméno a příjmení Mark Hughes nosí více osobností:
 Mark Hughes (fotbalista) (* 1963) – bývalý velšský fotbalista, nyní fotbalový manažer
 Mark Hughes (politik) (1932–1993) – anglický politik
 Mark R. Hughes (1956–2000) – americký podnikatel
 a další